Провинция Паринакота () — провинция в Чили в составе области Арика-и-Паринакота.

Включает в себя 2 коммуны.

Территория — 8146,9 км². Численность населения — 3449 жителей (2017). Плотность населения — 0,42 чел./км².

Административный центр — Путре.

География 
Провинция расположена на востоке области Арика-и-Паринакота.

Провинция граничит:
 на северо-востоке — с регионом Такна (Перу);
 на востоке — с департаментом Оруро (Боливия);
 на юге — с провинцией Тамаругаль;
 на западе — с провинцией Арика.

Административное деление 
Провинция включает в себя 2 коммуны:
 Хенераль-Лагос. Административный центр — Висвири.
 Путре. Административный центр — Путре.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

== Важнейшие населенные пункты  ==

Ссылки 
Провинция Паринакота (citypopulation.de)

Примечания 

Провинции Чили